Кашкаров Даниїл Миколайович — радянський зоолог, еколог, один із засновників вітчизняної школи екологів.
 Кашкаров Павло Костянтинович — радянський та російський фізик.
 Кашкаров Юрій Федорович — радянський біатлоніст, олімпійський чемпіон.
Прізвища